Альберт I (король Бельгии) (1875—1934)
 Альберт II (король Бельгии) (род. 1934)